da Silva se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Maria Nazareth F. da Silva
 José Aldir Pinto da Silva